Як Ґрінч украв Різдво! зв'язаний із:

Ель Ґрінч, популярний в США різдвяний персонаж створений Доктором Сьюзом.
Як Ґрінч украв Різдво!, дитяча ілюстрована книга із Ґрінчем у головній ролі написана Доктором Сьюзом, і опублікована 1957 року.
Як Ґрінч украв Різдво!, мультфільм 1966 року знятий на основі вищезгаданої книги.
Як Ґрінч украв Різдво!, фільм із Джимом Керрі  у головній ролі та режисером Рон Говард знятий у 2000 році.